Louis-Joseph Descat, né le  à Roubaix (Nord) et décédé  le  à Lille-Fives (Nord) et un homme politique français.

Biographie 
Frère de Constantin-Achille Descat, il fit son apprentissage dans l'industrie comme teinturier-apprêteur, et créa, à seize ans, un établissement de teinturerie qui devint une des plus importantes maisons de Roubaix. Plusieurs fois nommé conseiller municipal, commandant des sapeurs-pompiers, il fut élu le  représentant du Nord à l'Assemblée constituante. Il siégea d'abord parmi les républicains modérés, fit partie du comité du commerce et de l'industrie, et vota avec les partisans du général Cavaignac. À partir de l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République, il se rallia à la politique de l'Élysée. 

Réélu à l'Assemblée législative le , il siégea à droite et se dévoua à la politique personnelle du prince-président. Élu au Corps législatif en le , il siégea dans la majorité dynastique jusqu'en 1857, puis renonça à la vie politique après sa défaite face à M. Jules Brame, candidat de l'opposition.

Distinctions 

 Chevalier de la Légion d'honneur par décret du

Notes et références 

Chevalier de la Légion d'honneur
Député du Nord
Député du Second Empire
Membre de l'Assemblée constituante de 1848
Député de la Deuxième République française
Naissance à Roubaix
Naissance en janvier 1800
Décès à Lille
Décès en septembre 1869
Décès à 69 ans